Weijers ist der Familienname folgender Personen:

 Niña Weijers (* 1987), niederländische Schriftstellerin
 Robin Paul Weijers (* 1964), niederländischer Organisator des Domino Days